La Route nationale 550 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 550 en Belgique ;
 Route nationale 550, en France métropolitaine

Voir aussi